Eris steht für:

 Eris (Mythologie), die Göttin der Zwietracht und des Streites in der griechischen Mythologie
 (136199) Eris, ein Zwergplanet (Plutoid) im Kuipergürtel
 Marcel Eris (* 1988), deutscher Webvideoproduzent und Streamer, siehe MontanaBlack
 Eris (Gattung), Gattung der Springspinnen

Eriş (türk. für Zugang, Erlangung) ist der Familienname folgender Personen:

 Burak Eris (* 1989), liechtensteinischer Fußballspieler
 Ceyhun Eriş (* 1977), türkischer Fußballspieler
 Levent Eriş (* 1962), türkischer Fußballspieler und -trainer
 Tolga Eriş (* 1972), türkischer Fußballspieler